Hot 100 pode referir-se a várias paradas de sucesso:

 Billboard Hot 100 - parada oficial dos EUA, além de ser a maior do mundo.
 Eurochart Hot 100 Singles - parada europeia.
 Canadian Hot 100 - parada oficial do Canadá.
 Japan Hot 100 Singles - parada oficial do Japão.
 Brasil Hot 100 Airplay - parada do Brasil feita pela revista Billboard Brasil.

Desambiguação